Black Magic ist der Titel von
 Black Magic (1976), italienischer Sexfilm (La principessa nuda)

 Black Magic, Originaltitel des US-amerikanischen Filmdramas Graf Cagliostro (Film) aus dem Jahr 1949
 Black Magic, Alternativtitel des Hongkong-Horrorfilms Das Omen des Bösen aus dem Jahr 1975
 Black Magic, Originaltitel der US-amerikanischen Filmkomödie Eine verhexte Affäre aus dem Jahr 1991
 Black Magic (Rose), eine Rosensorte
"Black Magic" MC, 1998 gegründet